Kustina ist der Nachname von:
 Anna Fedorowna Kusina (1918–1992), russische Chemikerin
 Alexandra Kusina (* 1990), kasachische Hürdenläuferin